Timor ist

 die Insel Timor im indischen Ozean
 das Land Timor-Leste (Osttimor)
 ein Ort in Australien, siehe Timor (Victoria)
 der ehemalige indonesische Autohersteller Timor Putra Nasional
 ein männlicher Vorname, siehe Timor (Vorname)
 der Familienname von Bar Timor (* 1992), deutsch-israelischer Basketballspieler
 Teil des Kampfnamens von Lere Anan Timur (* 1952), militärischer Oberbefehlshaber der Verteidigungskräfte Osttimors

Siehe auch:

 Timur (Begriffsklärung)